Таммуз может означать:

 Таммуз — сиро-финикийское божество, тождественное с греческим Адонисом.
 Таммуз — месяц еврейского календаря.
 Биньямин Таммуз (1919—1989) — израильский писатель, скульптор, художник, переводчик, журналист и критик.
 «Таммуз» — исследовательский реактор ИРТ-2000, запущенный Ираком в 1968 в пустыне Тхувайтха недалеко от Багдада.
 «Таммуз» — семейство ракет-носителей производства Ирака.